Vix pode se referir a:
 Vix (Côte-d'Or)
 Vix (Vendeia)

Desambiguações de topônimos